Михаил Кожухов:
 Кожухов, Михаил Гаврилович (около 1741 — после 1783) — офицер Российского императорского флота.
 Кожухов, Михаил Юрьевич (род. 1956) — российский журналист, теле- и радиоведущий, сценарист, продюсер.